Cunha Alta, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Mangualde
 Cunha (Braga), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Braga
 Cunha (Paredes de Coura), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Paredes de Coura
 Cunha Porã, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Cunha (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Cunha (Sernancelhe), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Sernancelhe
 Leandro Cunha (1980), een Braziliaans judoka